crkva sv. Jurja u Gdinju (stara)
crkva sv. Jurja u Gdinju (nova)